Havok, une société de développement informatique fondée en 1998 ;
Havok Game Dynamics SDK (souvent abrégé Havok), un moteur physique développé par la société Havok.
Havok, un groupe de thrash metal américain formé à Denver au Colorado en  ;
Havok, un personnage de comics de Marvel, faisant partie des X-Men ;
Havok, un personnage secondaire du manga Fullmetal Alchemist.

Voir aussi